Etna Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Etna Township (Indiana)
 Etna Township (Iowa)
 Etna Township (Ohio)
 Etna-Troy Township (Indiana)